Kroatische hockeyploeg (mannen)
 Kroatische hockeyploeg (vrouwen)